Belenguer ist der Familienname folgender Personen:
 David Belenguer (* 1972), spanischer Fußballspieler
 Jaime Belenguer (* 1937), spanische Turnerin
 Toni Belenguer (1978–2020), spanischer Jazzmusiker